Pasiphaea är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Savigny 1816. Pasiphaea ingår i familjen Pasiphaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Pasiphaea